

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Dalachowice – przysiółek wsi Głębowice w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Osiek
 Dalachowice – przysiółek wsi Polanka Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Polanka Wielka
 Dalachowice – część wsi Barwałd Górny w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska
 Dalachowice – część wsi Barwałd Średni w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Kalwaria Zebrzydowska